Jehuda Löw – rabbino, filosofo e studioso ebraico
 Joachim Löw – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Maria Theresia Löw – soprano e arpista tedesca
 Victor Löw – attore olandese
 Zsolt Lőw – ex calciatore e allenatore di calcio ungherese

Pagine correlate
 LOW